Die alte Jungfer bezeichnet:

 Die alte Jungfer (Lessing), Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing (1748)
 Die alte Jungfer (Balzac), Roman von Honoré de Balzac (1836/37)
 Die alte Jungfer (Film), amerikanischer Spielfilm von Edmund Goulding (1939)

Siehe auch:
 The Old Maid and the Thief, Oper von Gian Carlo Menotti (1939, deutscher Titel: Die alte Jungfer und der Dieb)